Jackson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Jackson Island (Alabama)
 Jackson Island (Iowa)
 Jackson Island (Louisiana)
 Jackson Island (Maine)
 Jackson Island (Maryland)
 Jackson Island (Massachusetts)
 Jackson Island (Ohio)
 Jackson Island (South Dakota)
 Jackson Island (Washington)

zu Russland gehörend:
 Jackson-Insel

in Kanada:
 Jackson Island (Nunavut)

in Australien:
 Jackson Island (Buccaneer-Archipel)
 Jackson Island (Houtman-Abrolhos), Insel der Pelsaert-Inseln